Leireken kan verwijzen naar:
 De bijnaam voor Spoorlijn 61 tussen Aalst en Kontich/Mortsel, waarvan een deel nu de Leirekensroute is, voor fietsers en wandelaars
bier
Leireken (bier)
Leireken Lager Bio